Holzschuh steht für:
 Holzschuh, aus Holz hergestellter Schuh 
 Holzschuh (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 das Münzmeisterzeichen von Leopold Holzschucher (1554–1558), Münzmeister der Münzstätte Annaberg; siehe Münzstätte Annaberg#Münzmeister der Münzstätte Annaberg

Holzschuh ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Holzschuh (1904–1983), deutscher Komponist und Musikverleger 
 Dietrich Holzschuh († 1285), deutscher Hochstapler, siehe Tile Kolup
 Else Holzschuh (1877–1966), deutsche Malerin
 Ingrid Neumann-Holzschuh (* 1953), deutsche Romanistin
 Lizzi Holzschuh (1908–1979), österreichische Schauspielerin
 Pirmin Holzschuh (* 1968), deutsch-österreichischer Priestermönch
 Rainer Holzschuh (1944–2021), deutscher Fußballjournalist
 Ron Holzschuh (1969–2020), deutscher Schauspieler und Tänzer
 Rudolf Holzschuh (1865–1943), deutscher Maler

Siehe auch:

 Holzschuher